Kevin Fey, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008||CP Berne U20||Juniors Élites A||23||3||5||8||55||12||3||2||5||8
|-
| 2007-2008||EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz||||3||0||0||0||14||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||CP Berne U20||Juniors Élites A||31||5||11||16||40||12||0||9||9||20
|-
| 2009-2010||CP Berne||LNA||21||0||1||1||8||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010 ||HC Ajoie||LNB||28||0||1||1||30||7||1||0||1||2
|-
| 2009-2010 || CP Berne U20||Juniors Élites A||3||3||2||5||14||2||1||1||2||8
|-
| 2010-2011||CP Berne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie||LNB||30||1||7||8||54||4||0||0||0||2
|-
| 2011-2012||HC Ajoie||LNB||40||1||5||6||65||7||1||0||1||8
|-
| 2011-2012 ||HC Bienne||LNA||-||-||-||-||-||4||0||0||0||0
|-
| 2012-2013||HC Ajoie||LNB||48||5||17||22||36||12||1||5||6||2
|-
| 2013-2014||HC Bienne||LNA|| 38|| 0|| 2|| 2|| 18|| 15|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2013-2014 || HC Ajoie||LNB|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||HC Bienne||LNA||49||3||8||11||16||7||1||0||1||4
|-
| 2015-2016 || HC Bienne || LNA || 24 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1|| 0
|-
| 2016-2017||HC Bienne||LNA||42||4||11||15||10||2||0||0||0||0
|-
| 2017-2018 || HC Bienne || NL || 47||5||15||20||26||10||0||2||2||2 
|-
| 2018-2019 || HC Bienne || NL || 41 || 0 || 9 || 9 ||33 ||11||0||3||3||2 
|-
| 2019-2020 || HC Bienne || NL ||46 || 1 || 9 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Bienne || NL ||43 || 0 || 11 || 11 || 38 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || HC Bienne || NL || 17 || 0 || 1 || 1 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2022-2023 || HC Ajoie || NL ||  ||

Palmarès 
 Champion de Suisse junior 2009 avec le CP Berne
 Champion Suisse de LNB en 2016 avec le HC Ajoie

Références 

Naissance en décembre 1990
Naissance à Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Défenseur de hockey sur glace